This Is Me – drugi singel Monrose z albumu Ladylike
 This Is Me – utwór Demi Lovato z albumu Don’t Forget
 This Is Me – nagrodzony Oscarem utwór duetu Pasek and Paul

Zobacz też 
 This Is Me Now – album Amy Diamond
 This Is Me... Then – album Jennifer Lopez